Szalai Vilmos (1925) színházi rendező, színigazgató
 Szalai Vilmos (1991) labdarúgó (Újpest, Mezőkövesdi SE, Nyíregyháza)